Mr. Porter — американський репер, хіп-хоп продюсер, учасник гурту D12. Нижче наведено його сольну дискографію.

Інструментальні альбоми 
2013: Porter Chops Glasper

Міні-альбоми 
2015: Stuff in My Backpack (як Denaun)

Мікстейпи 
2003: Po Folks (як Kon Artis)
2005: Runyon Avenue Vol. 1 (разом з артистами лейблу Runyon Ave. Records)

Релізи у складі D12 
1996: The Underground EP
2001: Devil's Night
2003: D12 Limited Edition Mixtape
2004: D12 World
2008: Return of the Dozen Vol. 1[A]

Відеокліпи

Власні 
 2012: «Sum of All Tears»
 2013: «Idle Hands» (з участю Mela Machinko)
 2014: «Hey»
 2015: «Told Y'all» (з участю Rapsody та Scram Jones)
 2015: «Heartbroken» (з участю Young Roc)
 2015: «Cooking» (з участю Royce da 5'9" та Pharoahe Monch)

Інших виконавців 
 2004: Young Buck з участю Mr. Porter, 50 Cent та Tony Yayo — «Look at Me Now/Bonafide Hustler»

Гостьові появи

Примітки 
 A^ виконавець також присутній на одній пісні мікстейпу Return of the Dozen Vol. 2.
 B^ позначає появу в ролі бек-вокаліста.

Див. також 
 Продюсерська дискографія Mr. Porter

Посилання 

Mr. Porter
Mr. Porter